Aleksej Zelenskij – slittinista russo
 Igor' Zelenskij – ballerino russo
 Peter Zelenský – calciatore cecoslovacco
 Volodymyr Zelens'kyj – politico e attore ucraino, presidente dell'Ucraina

Pagine correlate 
 Zelenski